Ходячий замок () может значить:.

 Ходячий замок — роман британской писательницы Дианы Уинн Джонс (1986).
 Ходячий замок — мультфильм по мотивам романа.